Grenoble, ville française située en région Rhône-Alpes et dans le département de l'Isère ;
 Fruit à coque, dit Noix de Grenoble ou simplement Grenoble au Québec.